Puchar Belgii w piłce siatkowej mężczyzn (fr. Coupe de Belgique masculine de volley-ball / niderl. Beker van België volleybal voor mannen) – cykliczne rozgrywki w piłce siatkowej organizowane przez Fédération royale belge de Volley-Ball (FRBVB). 

Rozgrywki o siatkarski Puchar Belgii rozgrywane są od 1967 roku. Pierwszym zwycięzcą tych rozgrywek został klub Brabo Antwerpen, który w swojej historii sięgnął po to trofeum 1 raz.

System rozgrywek 
W rozgrywkach bierze udział 35 zespołów. Przechodząc przez kolejne etapy finału: 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał i finał. Nie jest rozgrywany mecz o 3. miejsce.

Triumfatorzy

Bilans klubów

Bibliografia 
 
 

!